Le Bosc (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Le Bosc (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje